Ла́удон — фамилия.

Лаудон (баронский род) () — баронский род. Известные носители:
 Лаудон, Томас (1883—1968) — канадский гребец, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1904.
 Лаудон, Эрнст Гидеон (1716—1790) — генералиссимус, прославленный австрийский военачальник времён Семилетней войны.

Ла́удон () — фамилия шотландского происхождения. Иногда передаётся как Лоудон.
 Лаудон, Дороти (1933—2003) — американская актриса.
 Лаудон, Джеймс (1841—1916) — канадский физик.
 Лаудон, Джейн (1807—1858) — английская писательница.
 Лаудон, Джон (1866—1900) — голландский дипломат и политик.
 Лаудон, Джон Клодиус (1783—1843) — шотландский ботаник.
 Лаудон, Кэти (род. 1964) — шотландская кёрлингистка.
 Лаудон, Питер (род. 1966) — шотландский кёрлингист.
 Лаудон, Томас (1883—1968) — канадский гребец.
 Лаудон, Эдит (в замужестве Хазард, род. 1964) — шотландская кёрлингистка.

См. также 
 Кэмпбелл, Джон, 1-й граф Лаудон ()
 Граф Лаудон

Примечания